Corumbaense – abitanti di Corumbá de Goiás
Corumbaense – abitanti di Corumbá